Trezzo, che probabilmente deriva da tracc o trec che significa "promontorio", "luogo alto e fortificato", si può riferire a:
Trezzo sull'Adda – comune italiano nella città metropolitana di Milano.
Trezzo Tinella – comune italiano in provincia di Cuneo.
Trezzo e Trezzino, frazioni di Dumenza in provincia di Varese.